Teófilo Morales Janampa, Nació en Huaraucaca 1917 fue un militar peruano fallecido heroicamente en la guerra del Perú con Ecuador.

Muere gloriosamente el 22 de julio de 1941 a las cuatro de la tarde cuando se hallaba solo junto a sus compañeros fallecidos.

Al morir dejó viuda y dos hijos.

Véase también 
 Conflicto Perú-Ecuador

Referencias 

Militares de Perú
Fallecidos por heridas de combate